Увулярия:

 Увулярия — род семейства Безвременниковые
 Увулярия крупноцветковая 
 Увулярия сидячелистная